Over the Hills and Far Away pode se referir a:

 "Over the Hills and Far Away" (canção), canção da banda de rock britânica Led Zeppelin
 Over the Hills and Far Away (álbum), EP da banda Nightwish
 "Over the Hills and Far Away", episódio da série de TV One Tree Hill
 "Over the Hills and Far Away", marcha infantil de Percy Grainger (1882–1961)
 "Over the Hills and Far Away", peça orquestral de Frederick Delius (1862-1934)
 "Over the Hills and Far Away", canção de Gary Moore

Desambiguação